Der Challenge Cup 2019/20 der Männer begann mit der ersten Runde am 12. November 2019 und sollte mit den Finalspielen am 8. und 15. April 2020 enden. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde der Wettbewerb im März 2020 für unbestimmte Zeit unterbrochen und später ganz abgebrochen.

Teilnehmer

Modus 
In der ersten Runde traten 16 Mannschaften an. Die acht Sieger kamen ins Sechzehntelfinale. Von dort sollte es im K.-o.-System weiter bis zu den Endspielen gehen. Alle Runden wurden bis zum Abbruch in Hin- und Rückspielen ausgetragen.

Spielplan 

* Die beiden Viertelfinalpartien zwischen Saaremaa und Mailand wurden wegen der COVID-19-Pandemie in Italien am 4. und 5. März in Estland ausgetragen. Das Halbfinale zwischen Mailand und Lissabon wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

Einzelnachweise 

2019 Männer
Volleyballsaison 2019/20
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020